
Molekulska formula -{C5H9NO4}- se može odnositi na:
 Glutaminska kiselina
 L-treo-3-Metilaspartat
 -{N}--metil--{D}--aspartinska kiselina